Ро́уленд, или Роулэнд (Rowland), — английская фамилия. Известные носители:

 Роуланд, Генри (1848—1901) — американский физик.
 Роуленд, Дэниел (род. 1972) — британский скрипач.
 Роуленд, Келли (род. 1981) — американская певица и актриса. 
 Роулэнд, Лора Джо (род. 1954) — американская писательница китайского происхождения.
 Роуленд, Рой (1910—1995) — американский кинорежиссёр, более всего известный картинами 1940-50-х годов.
 Роуленд, Шервуд (1927—2012) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Роуленд, Элен (1875—1950) — американская журналистка, писательница.
 Роуланд, Эрл (род. 1983) — американский баскетболист, разыгрывающий защитник.

Другое 
 Роуланд — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

Примечания